Kuglački klub "Željezničar" (KK "Željezničar"; Željezničar Koprivnica; Željezničar) je muški kuglački klub iz Koprivnice, Koprivničko-križevačka županija. Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natjecao u "3. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Sjever - Zona Varaždin", ligi četvrtog stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu 
Kuglački klub "Željezničar" je osnovan 1954. godine. Od osamostaljenja Republike Hrvatske pretežno se natječe u kuglačkim ligama Hrvatske kuglačke regije - "Sjever".

Uspjesi

Ekipno

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Koprivnica

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Željezničar - 810160 (Kuglački savez Koprivničko-križevačke županije) 
 aplikacija.kuglanje.hr, Željezničar Kc 
 kuglanje.hr, Željezničar Kc 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB ŽELJEZNIČAR KOPRIVNICA 
 zsu-kc.hr, Zajednica športskih udruga Grada Koprivnice, Članice

Izvori  
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB ŽELJEZNIČAR KOPRIVNICA 
 fininfo.hr, KK "Željezničar" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "ŽELJEZNIČAR" KOPRIVNICA 
 companywall.hr, KK "Željezničar" 

 

Željezničar
Šport u Koprivnici